Оттох-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. В основе географический термин , со значением «речка», «ручей».

 Оттох-Юрях — река, Красноярский край, координаты 68°48' с. ш. 101°13' в. д..
 Оттох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°35' с. ш. 124°42' в. д..
 Оттох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°21' с. ш. 123°46' в. д..
 Оттох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°13' с. ш. 125°11' в. д..
 Оттох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 75°12' с. ш. 146°44' в. д..
 Оттох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°05' с. ш. 131°01' в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Юрях
 От-Юрях